Journal kan syfta på:

Journal (bokföring) – en verifikation som bokför flera likartade affärshändelser istället för att varje affärshändelse bokförs direkt i organisationens huvudbok och grundbok.
 Journalfilm – en typ av dokumentärfilm
 Körjournal – en journal över hur en bil har använts
 Patientjournal – en sammanställning av handlingar som rör en patient
 Dagbok 
 Vetenskaplig tidskrift